Чемпіонат Росії з хокею із шайбою 2005—2006 — чемпіонат Росії з хокею із шайбою. У сезоні 2005/06 брали участь 18 команд. Турнір проходив з 7 вересня 2005 року по 16 квітня 2006 року.

Формат 
18 команд на першому етапі зустрічались тричі кожна з кожною. На другому етапі 16 клубів у плей-оф розіграли звання чемпіона Росії.

Попередній етап

Бомбардири

Плей-оф

Бомбардири (плей-оф)

Усі зірки  
Нападники: Сергій Мозякін — Євген Малкін — Олексій Морозов
Захисники: Кирило Кольцов — Дмитро Юшкевич
Воротар: Фред Бретвейт

Посилання 
 Архів 2005/06  
 Чемпіонат Росії 2005/06 

Чемпіонат Росії з хокею
Росія
Росія
Події 7 вересня
Вересень 2005